Калиевые каналы — самый распространённый тип ионных каналов. Обнаруживаются практически во всех клетках живых организмов. Формируют калий-селективные ионные поры, которые обеспечивают ток ионов калия сквозь мембрану клетки. Контролируют множество разнообразных физиологических функций клетки.

Функция 
Калиевые каналы транспортируют ионы калия в противоположную вектору градиента сторону. Скорость транспортировки может достигать скорости диффузии ионов калия в воде, при этом сохраняется высокий уровень избирательности (особенно это касается ионов натрия, несмотря лишь на небольшую разницу в радиусе обоих ионов). Биологическая роль этих каналов состоит в регуляции мембранного потенциала клеток. В возбуждаемых клетках, таких как нейроны, отложенный противоток ионов калия формирует потенциал действия.

Способствуя регуляции длительности потенциала действия в сердечной мышце, нарушение работы калиевых каналов может вызвать опасные для жизни аритмии. Калиевые каналы могут также участвовать в поддержании сосудистого тонуса.

Они также регулируют клеточные процессы, такие как секреция гормонов (например, выделение инсулина из бета-клеток поджелудочной железы), поэтому их нарушение может привести к заболеваниям (например, диабету)

Типы 
Существует четыре главных класса калиевых каналов:
  — открываются в ответ на присутствие ионов кальция или других сигнальных молекул.
 Калиевые каналы внутреннего выпрямления — пропускают ионы калия внутрь клетки.
  — это постоянно открытые или конститутивно присутствующие в мембране каналы, такие как каналы покоя или протекающие каналы, устанавливающие отрицательный мембранный потенциал на нейроне.
 Потенциал-зависимые калиевые каналы — открываются в ответ на изменение .

Структура

Калий-селективный фильтр

Механизм селективности

Гидрофобная область

Центральная полость

Регуляция

Блокаторы 
Бериотоксин,дендротоксин,тетраэтиламмоний

Мускариновый калиевый канал

Калиевые каналы в искусстве 

Структура калиевого канала KcsA положена в основу скульптуры «Рождение Идеи» высотой 1,5 метра, созданной для лауреата Нобелевской премии Родерика Маккинона. Работа содержит проволочный каркас, удерживающий выдутый из жёлтого стекла объект, который изображает основную полость канальной структуры.

См. также 

 Натриевые каналы
 Кальциевые каналы

Примечания

Ссылки 

 
 

Ионные каналы
Электрофизиология
Мембранные белки